Алексе́й Николаевич Ме́льников:
 Мельников, Алексей Николаевич (1900—1967) — советский военный политработник, генерал-майор.
 Мельников, Алексей Николаевич (1905—1964) — советский генерал-майор.